Дми́трий Валенти́нович Янко́вский (род. 1967) — российский писатель-фантаст.

Биография 
Родился 2 апреля 1967 года в Севастополе. Отец — военно-морской офицер, мать — военный строитель.

Янковский два года жил в Египте, семь месяцев в Анголе, два года в Японии, много раз был в Болгарии, Польше и других странах Восточной Европы.

Срочную службу он прослужил в спецподразделениях военной разведки Черноморского флота в качестве снайпера, 1986 год прошёл в обучении и тренировках, 1987 на войне — в Афганистане. Но и после срочной службы он не сразу вернулся к мирной жизни, подписав контракт на сверхсрочную службу в спецподразделении морской пехоты Черноморского флота.

В 1989 году Янковский был приглашён на службу снайпером в СОБР при шестом отделе МВД и служил до 1996 года, пока не уволился после тяжёлого ранения.

Работал редактором отделов фантастики в издательствах «Центрполиграф», «ОЛМА-ПРЕСС», «АиФ-Принт».

Творчество 
Первым текстом, частично опубликованным на сайте Юрия Никитина, был роман «Тень этого мира». Первая проба пера не выдерживала никакой критики — автору предстояло пройти почти трехлетний курс обучения.

Огромную роль в становлении Янковского как писателя сыграли Ю. Никитин, А. Мирер, Е. Войскунский, Г. Л. Олди, В. Васильев и О. Дивов, каждая встреча с которыми является уроком писательского мастерства.

Первые работы Янковского, опубликованные издательством «Центрполиграф», вышли в серии «Княжеский пир» и были написаны в жанре славянской фэнтези (тетралогия с возможным продолжением о витязе Микуле). Позднее все книги этой серии составили цикл «Воин», выпущенный издательским домом «Лениздат». Среди других его произведений — геополитическая дистопия «Рапсодия гнева», дилогия современной фэнтези «Флейта и Ветер» — «Властелин вероятности», криптоисторическая фантазия на тему советского оккультизма 30-х годов «Вирус бессмертия», тетралогия о мире после третьей мировой войны, в котором океанами завладело биологическое предразумное оружие — «Правила подводной охоты», «Третья раса», «Большая охота», «Операция Караван».

Также является одним из авторов серии книг по мирам компьютерных игр: S.T.A.L.K.E.R. («Эпицентр удачи», 2008) и W.E.L.L. online («Степень свободы», 2009).

Принимал участие в межавторском проекте «Версум», занимая должность главного редактора и автора двух романов. «Версум. Ядро» и «Версум. Иммунитет».

В 2015-м году принял участие в межавторском проекте «Чистилище» в качестве авторов романов «Грань», «Бросок обреченных» и «Амазонки Янычара».

Кроме литературного творчества, Дмитрий Янковский в качестве продюсера и соавтора сценария (совместно с Александрой Сашневой) участвовал в производстве полнометражного художественного фильма «Наркоза не будет», а c 2008-го года является владельцем и генеральным продюсером кинокомпании FOX FILM PRODUCTION, занимающейся производством рекламных роликов, а также документальных фильмов спортивной и туристической тематики.

В августе 2015-го года Дмитрий Янковский, совместно с поэтом Любовью Пичугиной, создал музыкальную группу «Ловцы снов», где выступает в роли продюсера, композитора и вокалиста.

В июне 2018-го года Дмитрий Янковский начал производство кинофильма «Флейта и Ветер» по мотивам одноименного собственного романа в качестве продюсера, режиссера и сценариста. Съемочный период завершился в конце 2018-го года, выход фильма планируется к лету 2019-го года. Главную роль в фильме сыграла Любовь Пичугина, саундтрек к фильму создан группой «Ловцы снов». Тизер-трейлер к фильму «Флейта и Ветер» доступен на Ютьюбе.

Библиография 
 Голос булата. — : Центрполиграф, 1999. — 475 с.
 Знак Пути: Роман. — : Центрполиграф, 2000. — 491 с.
 Логово Тьмы: Роман. — : Центрполиграф, 2002. — 461 с.
 Рапсодия гнева: Роман. — : Центрполиграф, 2000. — 505 с.
 Нелинейная зависимость: Роман. — : Центрполиграф, 2002. — 445 с.
 Побочный эффект: Роман. — : Центрполиграф, 2002. — 445 с.
 Флейта и Ветер: Роман. — : Центрполиграф, 2002. — 461 с.
 Властелин вероятности. — : Эксмо, 2003. — 412 с.
 Правила подводной охоты. — : Эксмо, 2003. — 476 с.
 Вирус бессмертия. — : Эксмо, 2004. — 540 с.
 Шестой витязь. — : Лениздат, 2005. — 494 с.
 Мир вечного ливня. — : Эксмо, 2005. — 572 с.
 Разбудить бога. — Эксмо, 2005
 Третья раса. — : Эксмо, 2005.
 Жесткий старт. — : Эксмо, 2006. — 416 с.
 Большая Охота. — : Эксмо, 2006.
 Тень мира. — Лениздат, 2006
 Огненный шторм. — Эксмо, 2007. — 576 с.
 Эпицентр удачи (серия S.T.A.L.K.E.R.). — : Эксмо, 2008.
 Воины ветра. — : Эксмо, 2008.
 Степень свободы (серия Вселенная WELL). — : Эксмо, 2009. — 416 с.
 Фактор агрессии (серия Homo militaris). — : Эксмо, 2011. — 574 с. (в соавторстве с Василием Ореховым)
 Версум. Ядро. — «Версум-Медиа», 2013.
 Версум. Иммунитет — «Версум-Медиа», 2013.
 Операция «Караван» — «ИД Ленинград», 2013.
 Аллоды. Большая игра — М,: АСТ, 2015. — 384 с.
 Кровь океана. — (серия Бездна XXI). — : АСТ, 2016. — 352 с. (в соавторстве с Василием Ореховым)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт музыкальной группы «Ловцы снов»
 Страница в Фейсбук
 аккаунт Вконтакте Дмитрия Янковского
 Интервью (2007)

Родившиеся 2 апреля
Родившиеся в 1967 году
Писатели-фантасты России
Персоналии по алфавиту